
Die 39.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1988 in Hägendorf, Schweiz, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1988
Radsportveranstaltung 1988
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Solothurn
Hägendorf